Мікола́є́во (, ) — топонім у Білорусі та Польщі.

— село в Кам'янецькому районі Берестейської області.
  — село в Шумілінському районі Вітебської області.
  — село в Ів'євському районі Гродненської області.

Населені пункти та їхні частини
 Міколаєво — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Міколаєво — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Міколаєво — село в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Міколаєво — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Міколаєво — частина села Розтока в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Міколаєво — частина села Вятровець у гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Миколаєве (значення)

Примітки